Лутер има више значења:
 Лутер
 Лутер (Ајова)
 Лутер (Мичиген)
 Лутер (Оклахома)
 Лутер (ТВ серија)